Bełk bezeichnet:
 Bełk (Czerwionka-Leszczyny), Dorf in der Gmina Czerwionka-Leszczyny, Woiwodschaft Schlesien
 Bełk (Imielno), Dorf in der Gmina Imielno, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Bełk (Lidzbark), Dorf in der Gmina Lidzbark, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bełk (Oder), linker Oderzufluss in Tschechien und Polen

Siehe auch:
 Belk
 Gromada Bełk